Sipos Gábor (1903–1994) mezőgazdász, egyetemi oktató
 Sipos Gábor (1951) történész, levéltáros, egyetemi oktató
 Sipos Gábor (1964) hangmérnök
 Sipos Gábor (1981) labdarúgó
 Sipos Gábor (?) zenész
 Sipos Gábor (?) orvos, belgyógyász
 Sipos Gábor (1977) producer

Jegyzetek